GANC () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 15-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 914 амінокислот, а молекулярна маса — 104 334.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, глікозидаз.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15

Некатегоризовані білки